Vlag van Mexico (land), de vlag van het Noord-Amerikaanse land Mexico
 Vlag van Mexico (staat), de vlag van de Mexicaanse deelstaat Mexico
 Vlag van Mexico-Stad

Zie ook 
 Lijst van vlaggen van Mexico